Vessy steht für:
 Vessy GE, Ortschaft der Gemeinde Veyrier GE im Kanton Genf, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Moye im Département Haute-Savoie, Frankreich